Mohammed Ben Abdelhadi Zniber (décès en 1854),  pacha de Salé au Maroc
 Mohammed Ben Abdelhadi Zniber (1855-1919), petit-fils du précédent, diplomate marocain

Voir aussi